Сезон 2016/2017  стал для футбольного клуба «Терек» девятым подряд в Российской футбольной премьер-лиге. В Кубке России в 1/8 финала клуб проиграл команде «Уфа», а в чемпионате России занял пятое место.

Состав

Молодёжный состав

Трансферы

Лето 

Пришли:

Ушли:

Зима 

Пришли:

Ушли:

Соревнования

Премьер-лига

Результаты по турам

Матчи

Турнирная таблица

Кубок России

Статистика

Выходы на поле и голы 

|-
|colspan="14"|Покинувшие клуб:

|}

Бомбардиры

Дисциплинарные взыскания

Примечания 

Терек Грозный
Терек Грозный
Сезоны ФК «Ахмат»